Hu steht für:
 Hu (ägyptische Mythologie), altägyptischer Schöpfungsgott
 Hu (Sängerin) (* 1994), italienische Sängerin
 Hu (Xi’an), Kreis in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Hú, alte chinesische Bezeichnung für nichtchinesische Steppenvölker, siehe Wu Hu
 Hu (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Haltepunkt unbesetzt

hu steht für:
 ungarische Sprache, nach ISO 639-1
 .hu, Top-Level-Domain von Ungarn

HU steht für:
 Heizwert, ehemalige Angabe, jetzt Hi

HU steht für:
 Handlungsunkosten, siehe Handlungskosten
 Haushaltsunterlage Bau, entspricht etwa der Entwurfsplanung oder Bauvorlage
 Humboldt-Universität zu Berlin
 Haigazian-Universität, Beirut, Libanon
 Hainan Airlines (IATA-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Bahnhof Uelzen (DS100-Code)
 Hashemite University in Zarqa, Jordanien
 Hauptuntersuchung, bei deutschen Verkehrsmitteln, insbesondere Kfz
 Hebrew University, Hebräische Universität, Jerusalem, Israel
 Hebron University, Universität Hebron, Israel
 Hounsfield Unit, Maßeinheit auf der Hounsfield-Skala für Röntgenabschwächung in der Computertomographie
 Humanistische Union, deutsche Bürgerrechtsvereinigung
 Hydroxyurea, neuere Bezeichnung Hydroxycarbamid, zellreduktives Medikament
 Uganda, als ICAO-Code
 Ungarn, nach ISO 3166
 Postleitzahl, Großbritannien: Kingston upon Hull

HU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Sonderstatusstadt Hanau im Main-Kinzig-Kreis, übrige Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis (optional)
 Großbritannien: Portsmouth
 Norwegen: Lillehammer in der Provinz Innlandet
 Spanien: Provinz Huesca (auslaufend)

Siehe auch:
 Hou
 Huh

Abkürzung